Селище міського типу:
 Ярмолинці — Хмельницька область, Ярмолинецький район, районний центр
Села:
 Ярмолинці — Вінницька область, Гайсинський район
 Ярмолинці — Сумська область, Роменський район
Станція:
 Ярмолинці — вузлова вантажно-пасажирська залізнична станція Південно-Західної залізниці